Plus d'une confession chrétienne a un diocèse à Stockholm :
 le diocèse catholique de Stockholm ;
 le diocèse luthérien de Stockholm.